Campeaux ist der Name zweier französischer Orte:
 Campeaux (Calvados), ehemalige Gemeinde im Département Calvados
 Campeaux (Oise), Gemeinde im Département Oise

Siehe auch:
 Campeau
 Campo